Altweck ist der Familienname folgender Personen:
 Gabi Altweck (* 1963), deutsche Radrennfahrerin
 Otto Altweck (* 1937), deutscher Radrennfahrer